A Bajnokok Ligája kifejezést leggyakrabban ebben az értelemben használják:
 UEFA-bajnokok ligája: labdarúgókupa az európai klubcsapatoknak;

További jelentései:
 AFC-bajnokok ligája: labdarúgókupa az ázsiai klubcsapatoknak;
 CAF-bajnokok ligája: labdarúgókupa az afrikai klubcsapatoknak;
 OFC-bajnokok ligája: labdarúgókupa az óceániai klubcsapatoknak;
 CONCACAF-bajnokok ligája: labdarúgókupa az észak-amerikai klubcsapatoknak

 EHF-bajnokok ligája: kézilabdakupa az európai férfi klubcsapatoknak.
 Női EHF-bajnokok ligája: kézilabdakupa az európai női klubcsapatoknak.